Mia Blichfeldt (* 19. August 1997 in Solrød) ist eine dänische Badmintonspielerin.

Karriere
Mia Blichfeldt wurde zu Beginn ihrer Karriere in Dänemark mehrfach Juniorenmeisterin. Beim Danish Junior Cup 2013 wurde sie Zweite, bei den Norwegian International 2013 Erste. 2014 startete sie bei den Badminton-Mannschaftseuropameisterschaften und wurde erstmals nationale Titelträgerin in ihrer Heimat. 2018 gewann sie mit der Dutch Open ihr erstes Turnier der neuen BWF World Tour. 2019 gewann sie die Goldmedaille im Dameneinzel bei den Europaspielen in Minsk. Blichfeldts bisher höchste Weltranglistenplatzierung, Platz 11, erreichte sie erstmals Ende August 2019, nachdem sie sich bei der Weltmeisterschaft in Basel bis ins Viertelfinale gespielt hatte.

Einzelnachweise

Badmintonspieler (Dänemark)
Dänischer Meister (Badminton)
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014
Teilnehmer an den Europaspielen (Dänemark)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Däne
Geboren 1997
Frau
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Olympiateilnehmer (Dänemark)